Osoby o tym nazwisku:
 Dmytro Jakuszyn – ukraiński hokeista
 Michaił Jakuszyn – rosyjski piłkarz
 Walerij Jakuszyn – rosyjski saneczkarz